

Astronomia 
 Nath – struttura anulare sulla superficie di Titano

Persone 
 Mahendra Nath Mulla – militare indiano, decorato con la Maha Vir Chakra
 Prân Nath – musicista, cantante e maestro di Kirana pakistano
 Vann Nath – disegnatore, scrittore e attivista per i diritti umani cambogiano

Altro 
 Tempio di Bhairava Nath – tempio nepalese